

Codici 
 E17 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Leura
 E17 – codice ECO della difesa ovest indiana, apertura degli scacchi

Locomotive 
 E 17 – locomotiva elettrica tedesca

Strade 
 E17 – strada europea Anversa – Beaune.

Informatica
 La sigla con cui è spesso denominato Enlightenment, un Window manager.